Звонимир „Звоне” Синтич (Љубљана, 27. мај 1912 — Љубљана, 8. април 1980) је био југословенски и словеначки редитељ, сценариста и глумац.

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1951. || Трст || /
|-
| 1953. || Весна || /
|-
| 1954. || -{Am Anfang war es Sünde}- || /
|-
| 1955. || Три приче || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Веселица || /
|}

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Скривност (кратки филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1966. || Становање (кратки филм)|| /
|}

Глумац 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1951. || Трст || Тадео
|-
| 1953. || Скоројевићи || Авскултант
|}

Сценариста 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Скривност (кратки филм)|| /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1912.
Умрли 1980.
Словеначки редитељи
Југословенски редитељи
Словеначки сценаристи
Југословенски сценаристи
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани